In 1931/32 werd het zestiende voetbalkampioenschap van West-Thüringen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. 
 
SC Wasungen 08 werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg Weißenfelser FV Schwarz-Gelb 03 en verloor dan van 1.Vogtländischer FC Plauen.

Gauliga

 Play-off heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

West-Thürings voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32